Evita est le diminutif d'Eva Perón qui a été la première dame d'Argentine, seconde femme du président Juan Perón.
 Evita est une comédie musicale de Tim Rice et Andrew Lloyd Webber (1978), inspirée de la vie d'Eva Perón.
 Evita est un film musical de Alan Parker (1996), d'après la comédie musicale.
 Evita est un album reprenant la bande originale utilisée dans le film homonyme
 Evita Bezuidenhout dit Pieter-Dirk Uys Comique travesti nationalement reconnue, son buste est même au Parlement, réputée pour être “la plus célèbre femme blanche d’Afrique du Sud”. Portant à travers le personnage d’Evita, un regard cinglant sur l’Afrique du Sud d’aujourd’hui tout en défendant ardemment les acquis de la nouvelle démocratie et surtout le droit de vote.